

Persone
 Antonio Vagnozzi – astronomo italiano
 Egidio Vagnozzi – cardinale italiano
 Simone Vagnozzi – tennista italiano

Altro
 7529 Vagnozzi – asteroide